Kingswood kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kingswood, South Gloucestershire, England, South Gloucestershire, >
 Kingswood, Buckinghamshire, England, 
 Kingswood, Stroud, England, 
 Kingswood, Cheshire – en ort i Warrington, Cheshire, England
 Kingswood, East Riding of Yorkshire – en ort i Kingston upon Hull, East Riding of Yorkshire, England
 Kingswood, Essex – en ort i Essex, England
 Kingswood, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Kingswood, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Kingswood, Kent – en ort i Kent, England
 Kingswood, Somerset – en ort i Somerset, England
 Kingswood, Surrey – en ort i Surrey, England
 Kingswood, Wales – en ort i Powys, Wales
 Kingswood, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England
 Borough of Kingswood

Robotskapade Storbritannienförgreningar